Wartberg ob der Aist, une municipalité en Autriche
 Wartberg an der Krems, une municipalité en Autriche
 Wartberg im Mürztal, une municipalité en Autriche
 le nom allemand de Senec, Slovaquie
 , une montagne du Schwalm-Eder-Kreis, Hesse, Allemagne
 , une montagne du Bade-Wurtemberg, Allemagne
 , une montagne du Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Culture de Wartberg, aka Wartberg groupe
Homonymie
Homonymie de toponyme